Jarun steht für:

 Jarun (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr
 Zagreb-Jarun, Stadtteil im Südwesten der kroatischen Hauptstadt Zagreb
 Jarun-See, See in Zagreb